L'astrapoteri (Astrapotherium, 'bèstia del raig' en llatí) és un mamífer prehistòric que existí a Sud-amèrica durant el Miocè. Semblava una barreja entre un elefant petit i un tapir molt gros.

Referències 

Meridiungulats
Laurasiateris del Miocè